Isar (Burgos), een gemeente in de Spaanse provincie Burgos in de regio Castilië en León
Isar (rivier), een zijrivier van de Donau
een Duits automerk; zie Hans Glas GmbH